Нирка (медицина)
 Нирка (мінералогія)
 Нирка (річка)